Зджѝслав Щѝбер () полски езиковед, славист, професор, специалист в областта на полската и славянската диалектология, ономастиката, фонологията, сравнителната граматика на славянските езици, преподавател в Ягелонския (1931, 1933 – 1937), Лвовския (1937 – 1941, 1944 – 1945), Лодзкия (1945 – 1952) и Варшавския университет (1952 – 1974), създател от ръководител от 1973 година на Института по славистика при Полската академия на науките, член на Полската академия на знанията, чуждестранен член на Българската академия на науките.

Трудове 
 Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw Łęczyckiego i Sieradzkiego, Kraków, 1933
 Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, Kraków, 1934.
 Geneza gwar laskich, Kraków, 1934.
 Toponomastyka Łemkowszczyzny, cz. I: Nazwy miejscowości, Łódź, 1948.
 Toponomastyka Łemkowszczyzny, cz. II: Nazwy terenowe, Łódź, 1949.
 Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa, 1952.
 Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa, 1956.
 Gramatyka historyczna języka czeskiego, cz. I: Wstęp. Fonetyka historyczna. Dialektologia, Warszawa, 1957 – в съавторство с Тадеуш Лер-Сплавински.
 Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa, 1966.
 The Phonological Development of Polish, превод: E. Шварц, Michigan, 1968.
 A Historical Phonology of the Polish Language, Heidelberg 1973.
 Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, cz. I: Fonologia, Warszawa, 1969; cz. II, z. 1: Fleksja imienna, Warszawa: 1971; cz. II, z. 2: Fleksja werbalna, Warszawa, 1973; Warszawa, 1979.
 Świat językowy Słowian (сборник с трудове), ред. A. Обремба-Яблонска, Х. Поповска-Таборска, Я. Шатковски, Warszawa, 1974.
 Dialekt Łemków. Fonetyka i fonologia, Wrocław 1982

Бележки 

Полски езиковеди
Полски слависти
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели в Лвовския университет
Преподаватели в Лодзкия университет
Преподаватели във Варшавския университет
Членове на Полската академия на знанията
Действителни членове на ПАН
Чуждестранни членове на БАН
Членове на Лвовското научно дружество
Членове на Полското лингвистично дружество
Дейци на Армия Крайова
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на орден „Знаме на труда“
Починали във Варшава
Погребани на Военното гробище в Повонзки